Эта статья про село Акуаскиа. Статья про платформу — Акуаскя (платформа)

Акуаскиа (или Акуаскя, , ) — село . Расположено к северо-востоку от райцентра Очамчыра и к юго-западу от села Гуп. В административном отношении село представляет собой административный центр сельской администрации Акуаскиа (), в прошлом входило в Гупский сельсовет и Гупскую сельскую администрацию.

Границы 
На северо-востоке Акуаскиа граничит с селом (с/а) Гуп; на востоке и юго-востоке — по реке Аалдзга с селом (с/а) Пакуаш; на юге — с селом (с/а) Баслаху, на юго-западе — с селом (с/а) Маркула, на западе — с селом (с/а) Джал.

Население 
Население Гупского сельсовета (включая Акуаскиа) по данным переписи 1989 года составляло 1759 человек, по данным переписи 2011 года население сельской администрации Акуаскиа составило 575 человек, в основном это абхазы, а также грузины.

Вплоть до начала XX века в состав Гупской сельской общины входили село Акуаскиа и село Ткуарчал вместе с нынешней территорией города Ткуарчал, и часть села Тхина.

В сталинский период с самый южный ранее гупский посёлок Акуаскиа (Акуаскя) переселяют мегрельских крестьян из Западной Грузии, где впоследствии они составляют большинство населения вплоть до окончания грузино-абхазской войны. После войны местные мегрелы в массе своей покидают село. В ходе войны Акуаскиа неоднократно переходила из рук в руки, территория была сильно заминирована.

Примечания

Литература 
 Кварчия В. Е. Историческая и современная топонимия Абхазии (Историко-этимологическое исследование). — Сухум : Дом печати, 2006. — 328 с.
 Кәарҷиа В. Е. Аҧсны атопонимика. — Аҟәа: 2002. — 686 д.

Населённые пункты Абхазии